I Like It (en español, Me gusta) puede hacer referencia a:
 I Like It, canción de Lacuna Coil;
I Like It, canción de Enrique Iglesias;
I Like It, canción de Cardi B.